Инос () — английская фамилия. Известные носители:

 Инос, Джон (III) (род. 1962) — популярный американский киноактёр.
 Инос, Илой (1949—2015) — американский политический деятель, губернатор Северных Марианских островов.
 Инос, Мирей (род. 1975) — американская телевизионная актриса.